Moga (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Moga (onderdistrict), een onderdistrict (kecamatan) in Indonesië
 Moga (plaats), een bestuurslaag in Indonesië
 Moga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Moga
 Een variant van de ontstekingsziekte Neuromyelitis optica